Per Josefsson kan syfta på:

 Per Josefsson (konstnär), född 1948
 Per Josefsson (finansman), född 1959